Sadownitschi (, englische Transkription  Sadovnichiy bzw. Sadovnichij) steht für:

 Wiktor Antonowitsch Sadownitschi (* 1939), russischer Mathematiker
 (7075) Sadovnichij, nach dem Mathematiker benannter Asteroid